Jorge I de Waldeck-Pyrmont (en alemán, Georg I. zu Waldeck und Pyrmont; Arolsen, 6 de mayo de 1747-Pyrmont, 9 de septiembre de 1813) fue desde 1805 a 1813 conde de Pyrmont, y tras la muerte de su hermano Federico Carlos Augusto en 1812, fue príncipe de Waldeck-Pyrmont hasta 1813.

Biografía 
Jorge era hijo del príncipe Carlos Augusto Federico de Waldeck-Pyrmont (1704-1763) y de su esposa, la princesa Cristiana Enriqueta del Palatinado-Zweibrücken (1725-1816), hija del conde palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld. 

Desde 1805 se le concedió la soberanía sobre el condado de Rappoltstein. Jorge se unió, como lo hizo su hermano, Federico Carlos Augusto, en abril de 1807 a la Confederación del Rin. Con el tiempo, tanto el Condado de Pyrmont como el Principado de Waldeck podría ser salvado de los estados vecinos por estar unido al napoleónico Reino de Westfalia. 

El 24 de septiembre de 1812, tras la muerte de su hermano mayor sin herederos, se convirtió en el príncipe soberano de Waldeck, Pyrmont y Rappoltstein. A pesar de su edad, decidió aceptar esta ocasión sabiendo que no podría reinar durante mucho tiempo y en uno de los momentos más críticos de la historia de Alemania. Por lo tanto, se quedó a residir en Bad Pyrmont, donde murió el 9 de septiembre de 1813.

Matrimonio y descendencia 

El 12 de septiembre de 1784 se casó en Otterwisch con Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen (1768-1849), hija del príncipe Augusto II de Schwarzburgo-Sondershausen.

Jorge y Augusta tuvieron trece hijos:
Cristiana (1787-1806), abadesa de Schaaken.
Carlos (1788-1795).
Jorge II (1789-1845), sucedió a su padre como príncipe de Waldeck-Pyrmont. Se casó con la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.
Federico (1790-1828), se casó en 1816 con la condesa Úrsula Polle.
Cristián (1792-1795).
Augusta (1793-1794).
Juan (1794-1814).
Ida (1796-1869), se casó en 1816 con el príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe.
Wolrado (1791-1821).
Matilde (1801-1823), se casó en 1817 con el duque Eugenio de Wurtemberg (1788-1857).
Carlos (1803-1846), se casó en 1841 con la condesa Amalia de Lippe-Biesterfeld.
Carolina (1804-1806).
Herman (1809-1876), se casó en 1833 con la condesa Agnes Teleki von Szek.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Caballeros de la Orden de San Huberto
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX